Уестминстър може да се отнася за:
 Уестминстър - исторически квартал в Лондон
 Уестминстър - административен район в Лондон, до голяма степен съвпада с историческия квартал
 Уестминстърски дворец - дворец в Лондон
 Уестминстърско абатство - абатство в Лондон
 Уестминстър - град в Калифорния, САЩ
 Уестминстър - град в Колорадо, САЩ